Litchfield může být:

 Litchfield (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Litchfield (Connecticut) – město v Connecticut
 Litchfield (Illinois) – město v Illinois
 Litchfield (Maine) – město v Maine
 Litchfield (Michigan) – město v Michiganu
 Litchfield (Minnesota) – město v Minnesotě
 Litchfield (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Litchfield (New Hampshire) – město v New Hampshire
 Litchfield (New York) – město v New Yorku
 Litchfield (Ohio) – vesnice v Ohiu

Externí odkazy